Kadaru (auch Kadaro, Kadero, Kaderu, Kodoro, Kodhin, Kodhinniai) ist

eine Ethnie im Sudan, siehe Kadaru (Volk),
eine Sprache im Sudan, siehe Kadaru (Sprache),